Mlawa ist der Name von 

Hemed Mlawa, tansanischer Schachspieler

Weitere Bedeutungen mit abweichender Schreibweise:

Mława, Stadt in Polen